Real Madrid peut désigner le club omnisports du Real Madrid Club de Fútbol ou l'une de ses sections, dont :

 Real Madrid (football) ;
 Real Madrid C, football ;
 Real Madrid (football féminin) ;
 Real Madrid Castilla, équipe de football réserve ;
 Real Madrid (basket-ball) ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Autres 
 , une association créée par le club en faveur du développement des moins favorisés par le sport ;
 Real Madrid TV, la chaîne de télévision du club.